Kii puede hacer referencia a:

 Kii, un fundador de Kiev.
 La antigua provincia de Kii, en Japón.
 La península de Kii, en la isla de Honshū.
 Los montes Kii, ubicados en la península antes citada.
 Kii Ōshima, una isla situada frente a la península antes citada.
 La estación Kii, en Wakayama, Japón.
 La Clase Kii de acorazados japoneses, cancelada en 1924.